Mužská čtyřhra Viking Open Nottingham 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl mexicko-pákistánský pár Santiago González a Ajsám Kúreší, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal třetí nasazený, australsko-britský pár Matt Reid a Ken Skupski, který ve finále zdolal australské turnajové dvojky Matthewa Ebdena s Johnem-Patrickem Smithem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Skupski na challengerech vyhrál třicátý druhý deblový titul a pro Reida to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (1. kolo)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (finále)
  Matt Reid /  Ken Skupski (vítězové)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking Open Nottingham 2021